Il singolare del torneo di tennis Lisbon Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Bart Wuyts che ha battuto in finale Nuno Marques 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Tomás Carbonell (primo turno)
 Petr Korda (secondo turno)
 Wayne Ferreira (semifinali)
 Jaime Oncins (semifinali)

 João Cunha e Silva (quarti di finale)
 Pedro Rebolledo (quarti di finale)
 Nuno Marques (finale)
 Christian Saceanu (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lisbon Challenger 1991